Štěpánka Ptáčková (ur. 18 marca 2002 w Libercu) – czeska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 

Ptáčková swój debiut w międzynarodowych zawodach zaliczyła startem w Pöhli w ramach Alpen Cup w sezonie 2014/2015, dwukrotnie plasując się w drugiej dziesiątce zawodów. Tydzień później wystartowała w Bischofsgrün zajmując podobne lokaty. Pod koniec sierpnia 2014 wzięła udział w zawodach dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w Ruhpolding, które wygrała.

Pod koniec sezonu 2015/2016 powróciła do rywalizacji, debiutując w zawodach FIS Cup, które odbywały się w Harrachovie w drugiej połowie marca. Zajęła tam kolejno 28. oraz 31. lokatę. W klasyfikacji generalnej cyklu uplasowała się na 77. pozycji.

Kolejny sezon zaczęła występami w Alpen Cup w Pöhli zajmując dwa razy miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki. Wystąpiła również w Bischofsgrün, Rastbüchl (gdzie zaliczyła swój najlepszy wynik w sezonie plasując się na dwunastej pozycji) i w Schonach. Były to jej jedyne starty w tym sezonie. W końcowej tabeli turnieju zajęła 33. miejsce.

Sezon 2017/2018 ponownie zaczęła startami w Alpen Cup, w Klingenthal, Pöhli i w Bischofsgrün regularnie plasując się w drugiej dziesiątce zawodów. Pod koniec września wzięła udział w zawodach FIS Cup w Kanderstegu, dwukrotnie zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej. Latem indywidualnie w mistrzostwach kraju zdobyła brązowy medal. W Râșnovie wystartowała w Pucharze Karpat zajmując siódme miejsce. Dzień później również tam ponownie wystąpiła w FIS Cupie, a w pierwszym konkursie udało jej się stanąć na najniższym stopniu podium. W połowie grudnia zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym w Notodden, gdzie pierwszego dnia zajęła miejsce dwunaste a drugiego dziesiąte. Były to jej ostatnie starty tego sezonu. W klasyfikacji generalnej FIS Cupu oraz Pucharu Kontynentalnego sklasyfikowana została w czołowej trzydziestce.

Sezon 2018/2019 Ptáčková zaczęła od startów w Szczyrku w ramach FIS Cupu, gdzie dwukrotnie zajęła punktowane pozycje. W drugiej połowie lipca Czeszka zadebiutowała w konkursach Letniego Grand Prix w Hinterzarten. Tam zajęła dwudziestą lokatę i jednocześnie były to dla niej pierwsze punkty w zawodach najwyższej rangi. Startowała jeszcze we Frenštácie, w Courchevel oraz w Klingenthal lecz bez powodzenia. Na początku sierpnia wystartowała w zawodach Alpen Cup w Klingenthal. We wrześniu wzięła udział w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo, dwa razy zajmując miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. W październiku wywalczyła złoty medal w mistrzostwach kraju, wygrywając o prawie dziewięć punktów z Karolíną Indráčkovą. W listopadzie została powołana na konkursy Pucharu Świata w Lillehammer, a w grudniu na zawody w Prémanon, jednak w obu przypadkach była dyskwalifikowana w kwalifikacjach za nieprzepisowy sprzęt. Na początku stycznia startowała w Schonach w ramach Alpen Cupu, a w drugiej połowie miesiąca w Pucharze Kontynentalnym w Planicy, gdzie dwukrotnie była szósta. Niespełna parę dni później wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Lahti zajmując indywidualnie 28. pozycję a drużynowo dziesiątą. W lutym wystartowała w kwalifikacjach do konkursu PŚ w Hinzenbach, lecz ich nie przeszła. Dwa tygodnie później podczas drugiego konkursu w Oberstdorfie udało jej się zakwalifikować do konkursu zaliczając swój debiut w zawodach najwyższej rangi. Była trzydziesta trzecia. Została powołana na seniorskie Mistrzostwa Świata w Seefeld, gdzie z drużyną dwukrotnie zajmowała miejsce dziewiąte, a indywidualnie zajęła 29. lokatę.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła karierę.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Š. Ptáčkovej na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Š. Ptáčkovej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Libercu